Baco fait référence à :

Mythologie 
 Baco, un dieu-sanglier gaulois

Toponyme 

 Baco, ville d'Éthiopie ;
 Baco, municipalité de la province du Mindoro oriental aux Philippines ;
Baco (Panama) un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama
 Baco, cratère d'impact sur la face visible de la Lune.
 Baco (Nouvelle-Calédonie)

Patronyme 

 François Baco (1865 - 1947), inventeur d'un cépage résistant au phylloxéra ;
 Patrick Baco, joueur de rugby à XIII du  ;
 Jaume Baçó Escrivà (1411 - 1461), peintre espagnol ;
 René Gaston Baco de La Chapelle, 1751 - 1800, figure de la Révolution française.

Pseudonyme 

 Baco, de son vrai nom Baco Mourchid, chanteur de reggae ;
 Baco Ali, de son vrai nom Mouhamadi Said, est un chanteur, auteur-compositeur-intérêtprete.

Autres 
 Le baco blanc et le baco noir, deux cépages ;
 un prénom masculin espagnol.
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom espagnol
Patronyme hispanique